Гонса́лу Мануэ́л Ганши́нью Ге́деш (; 29 ноября 1996, Бенавенти) — португальский футболист, вингер клуба «Вулверхэмптон Уондерерс», выступающий на правах аренды за «Бенфику», и национальной сборной Португалии.

Клубная карьера 
Гонсалу является воспитанником лиссабонской «Бенфики». За вторую команду он дебютировал в сезоне 2013/14 и провёл только один матч. В сезоне 2014/15 Гонсалу стал основным игроком фарм-клуба а также начал привлекаться к играм первой команды. Он дебютировал за «Бенфику» 4 января 2015 года в матче против клуба «Пенафиела». Всего в сезоне 2014/15 Гонсалу провёл за «орлов» шесть встреч: пять матчей первенства страны и одну кубковую встречу.

25 января 2017 года подписал с Пари Сен-Жермен контракт до 2021 года, перейдя из «Бенфики» за 30 миллионов евро.

В августе 2018 года перешел в испанскую «Валенсию» за 40 миллионов евро плюс бонус в размере 10 миллионов.

8 августа 2022 года команда Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» подписала с Гедешем пятилетний контракт выкупив его у «Валенсии» за 27,5 миллионов фунтов стерлингов. Он дебютировал пятью днями позже, заменив на 58-й минуте Хван Хи Чхана во время матча с «Фулхэмом», а 20 августа вышел в стартовом составе в выездном матче от «Тоттенхэм Хотспур», который команда Гедеша проиграла со счетом 1:0.

Карьера в сборной 
Гонсалу выступал за все юношеские и молодёжные сборные своей страны. В составе молодёжной сборной Португалии он принял участие на молодёжном чемпионате мира по футболу 2015.

14 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной России Гонсалу дебютировал за сборную Португалии, выйдя на поле в стартовом составе.

Голы за Сборную Португалии

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 16 апреля 2022 года

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 19 / забито голов: 5; победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3.

Достижения 
«Бенфика» (Лиссабон)
 Чемпион Португалии (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Португалии: 2016/17
 Обладатель Кубка португальской лиги (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2016

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции: 2017/18
 Обладатель Кубка Франции: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Франции: 2017

«Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

Сборная Португалии
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «ПСЖ»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»